Brzeżany peut désigner :
 Brzeżany, une localité polonaise de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Berejany (Brzeżany en polonais), une ville ukrainienne de l'oblast de Ternopil.